

Хшчони — село в гміні Жевне Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Хшчони — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства